Das BMW Malaysia Open 2012 ist ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Kuala Lumpur. Es ist als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2012. Das Turnier findet vom 24. Februar bis zum 4. März 2012 statt. In der gleichen Woche finden in Acapulco ebenfalls als International Turnier der WTA Tour 2012 die Abierto Mexicano Telcel statt.

Beide Titel im Einzel sowie im Doppel gingen 2012 an taiwanische Tennisspielerinnen. Im Einzel gewann die ungesetzte Qualifikantin Hsieh Su-wei gegen die fünftgesetzte Kroatin Petra Martić in drei Sätzen mit 2:6, 7:5, Aufgabe Martić beim Stand von 4:1 im dritten Satz. Dies ist der erste Titelgewinn im Einzel auf der WTA Tour für die Taiwanerin, die bislang auf der Tour nur Erfolge im Doppel feiern konnte. Im Doppel setzte sich das taiwanische Duo Chang Kai-chen und Chuang Chia-jung gegen die taiwanisch-japanische Paarung Chan Hao-ching und Rika Fujiwara in zwei Sätzen mit 7:5, 6:4 durch.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 
 

WTA Tour 2012
Tennisturnier in Kuala Lumpur